Пуэбла-де-Ареносо (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 42,7 км². Население — 201 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Кастельона